AMX Index, een beursindex
 Ateliers de construction d'Issy-les-Moulineaux, Frans producent van pantservoertuigen
 AMX-PRA, een gepantserd artillerievoertuig
 AMX-PRI, een gepantserd infanterierupsvoertuig
 AMX 13, een lichte tank